Zelenika se poate referi la:

Zelenika, Muntenegru, un orășel din comuna Herceg Novi, Muntenegru
Zelenika, Gabrovo, un sat din comuna Treavna, regiunea Gabrovo, Bulgaria
Zelenika, un sat din comuna Živinice, cantonul Tuzla,  Bosnia și Herțegovina

Vezi și
Zelenik
Zelenike